Die Football League Third Division 1963/64 war die 37. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde Coventry City und daneben stieg auch das zweitplatzierte Crystal Palace in die Football League Second Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1964/65 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Grimsby Town und Scunthorpe United die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten der FC Millwall, Crewe Alexandra, der AFC Wrexham und Notts County. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1964/65 der Fourth-Division-Meister FC Gillingham und die dahinter platzierten Carlisle United, AFC Workington sowie Exeter City die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1963-64 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1963/64
Fußballsaison 1963/64